

Ereignisse 
 242 bis 244: Römisch-Persischer Krieg.
 248: Der römische Kaiser Decius schlägt die Goten und Karpen zurück.

Weblinks